Росарио Буенависта има више значења:

 Росарио Буенависта (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Росарио Буенависта (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Росарио Буенависта (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику